Abbadia může být:

 opatství (v italštině)

zeměpisný název
 Abbadia Cerreto – italská obec v Lombardii
 Abbadia Lariana – italská obec v Lombardii
 Abbadia San Salvatore – italská obec Toskánsku

příjmení
 Luigia Abbadia (1821–1896) – italská mezzosopranistka
 Natale Abbadia (1792–1861) – italská hudební skladatelka